Vytěgra může být:
 Vytěgra (řeka) – řeka ve Vologdské oblasti v Ruské federaci, přítok Oněžského jezera
 Vytěgra (město) – město ve Vologdské oblasti na této řece